Lars Petersson, var en lagman i Östergötlands lagsaga på 1200-talet, omnämnd i en visa för ett påstått kvinnorov, död före 1253.

Han var bror till Filip Petersson, död (avrättad) 1251, av Birger jarl efter slaget vid Herrevadsbro på grund av hans medverkan som ledande folkunge vid upproret efter kungavalet. De var båda söner till Peter Larsson, vars far Lars Petersson och hans far Peter är kända genom donationer till Nydala kloster. Skänningeannalerna säger att de var söner till kung Erik Knutssons dotter Katarina Eriksdotter.

Genom ett odaterat brev till innevånarna i Västra härad bekräftas av Lars och hans bror Filip en donation av Lundby i Vrigstads socken Lars Peterssons far "P" och farfar "L" gjort till Nydala kloster. Lars Peterssons far har identifierats med "dominus" Peter Larsson som omtalas i ett brev i samband med Johan Sverkerssons kröning. Brodern Filip har antagits var Filip Petersson som avrättas 1251. I brevet finns även Lars Peterssons vapen.

Enligt en annalnotis skall Lars Petersson 1244 eller 1245 ha rövat bort en syster till drottningen. En dansk visa, upptecknad på 1500-talet handlar om hur en "junker" Lars rövade en kung Birgers syster Benedicta. Av annalnotiserna har man dock antagit Benedikta syftar på Bengta Sunesdotter (Bjälboätten) som var syster till Katarina Sunesdotter och gift med Erik Eriksson. Enligt visan skall Lars Petersson och Benedicta varit gifta i åtta år (i en yngre version fem år) innan han avled. 1253 var han med säkerhet död, eftersom Benedikta då var omgift.

Antavla 
Antavlan upprättad bland annat med uppgifter från geni.com

Källor 

Lagmän i Östergötland
Födda okänt år
Avlidna 1200-talet
Män
Personer i Sverige under 1200-talet